БРЭМ () — класс инженерной техники для материально-технической поддержки действующих войск:
 БРЭМ-1 — советская бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе танка Т-72, принятая на вооружение в 1975 году,
 БРЭМ-2 — советская бронированная ремонтно-эвакуационная машина, созданная на базе БМП-1 для эвакуации машин аналогичных типов,
 БРЭМ-3 — советская опытная бронированная ремонтно-эвакуационная машина на шасси танка Т-54,
 БРЭМ-80У — российская бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе танка Т-80,
 БРЭМ-84 — украинская бронированная ремонтно-эвакуационная машина, разработанная на базе танка Т-84У «Оплот»,
 БРЭМ-Д — советская десантируемая бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе бронетранспортёра БТР-Д для эвакуации машин типа БМД,
 БРЭМ-К — российская колёсная плавающая бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе бронетранспортёра БТР-80 для эвакуации колёсной техники с поля боя,
 БРЭМ-Л — российская гусеничная плавающая бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе БМП-3 для эвакуации техники лёгкой категории (по массе),
 БРЭМ-Ч — чехословацкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина, созданная на базе БМП-1 для эвакуации машин аналогичных типов.
 БРЭМ () — прояпонская организация, созданная в 1934 году для решении эмигрантских вопросов в Маньчжурии.